7. Mistrzostwa Świata Juniorów Młodszych w Lekkoatletyce – międzynarodowe zawody lekkoatletyczne organizowane pod egidą IAAF, dla zawodników do lat 17, które odbywały się od 6 do 10 lipca 2011 roku we francuskiej metropolii Lille. Areną zmagań sportowców był Stadium Nord Lille Métropole położony w Villeneuve-d’Ascq.

Gospodarza imprezy światowe władze lekkoatletyczne wybrały na posiedzeniu w Monako 22 listopada 2008 roku. Do mistrzostw zgłoszono rekordową liczbę zawodników – 1385.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Rekordy 
Podczas mistrzostw ustanowiono 2 krajowe rekordy w kategorii seniorów:

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona mistrzostw w bazie IAAF 

2011 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka we Francji
Mistrzostwa świata juniorów młodszych w lekkoatletyce
2011 we Francji